Ihrke ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Ihrke (* 1955), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Carl Ihrke (1921–1983), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer